L'edizione 1961-62 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo settimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dick Tol del , con 27 reti.

Stagione 
In questa stagione il campionato viene nuovamente vinto dal  nel quale militano anche Hans Kraay Gerard Bergholtz. Retrocede invece il , vincitrice del titolo solo sei anni prima.

In campo internazionale, se il Feyenoord viene eliminato negli ottavi della Coppa dei Campioni, la stessa squadra arriva invece in finale nella Coppa Piano Karl Rappan: a contendere il trofeo trova però\ i connazionali dell' che vinceranno il trofeo, il loro primo titolo internazionale. Infine, per il secondo anno consecutivo, nessuna squadra olandese partecipa invece alla Coppa delle Coppe.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla Coppa dei Campioni 1962-1963
      Vincitrice della KNVB beker 1961-1962 e partecipante alla Coppa delle Coppe 1962-1963
      Partecipanti alla Coppa Piano Karl Rappan 1962-1963
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1962-1963
      Retrocessa in Eerste Divisie 1962-1963

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1961-1962.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1962-1963.
   promosso in Eredivisie 1962-1963
  ,  e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (88 gol segnati)
 Miglior difesa:  (35 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+53)
 Maggior numero di pareggi: ,  (14)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggior attacco:  (35 gol segnati)
 Peggior difesa:  (87 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-42)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Campionato olandese di calcio